Акбулатовский сельсовет — название двух сельских поселений в Башкортостане

 Акбулатовский сельсовет — в Мишкинском районе
 Акбулатовский сельсовет — в Татышлинском районе